Francisco de Orleans (en francés: François d'Orléans; Neuilly-sur-Seine, 14 de agosto de 1818 - París, 16 de junio de 1900), fue el tercer hijo varón del duque de Orleans, el futuro rey Luis Felipe de Francia, y de su esposa la princesa María Amalia de Borbón-Dos Sicilias. Fue un notable almirante de la marina francesa.

Biografía 
Realizó sus primeros estudios, al igual que sus hermanos varones, en el liceo Enrique IV de París, teniendo como preceptor a Auguste Trognon. Siguiendo los deseos de su padre Luis Felipe, el joven príncipe ingresó en la marina francesa, y tras realizar los correspondientes exámenes de aptitud en la escuela naval de Brest, se embarcó por primera vez, en 1831, a bordo de la fragata Artemisa, para desde Marsella, bordear las costas de Francia y hacer escala en Córcega, Livorno, Nápoles y Argelia. A estos viajes le siguieron otros tantos: en 1834 a bordo de la fragata la Syrène con destino a Lisboa, las Azores y Canarias; en 1835 a bordo de la Didon con destino a Portsmouth y Cork; en 1836 a bordo de la fragata Iphigénie con destino a Esmirna, que le valió el grado de teniente de navío; en 1837 a bordo del navío Hércules con destino al Brasil; en 1839 a bordo de la Créole con destino a México, para intervenir en la Guerra de los Pasteles y pelear delante de Veracruz con motivo de la declaración de guerra que hizo Francia al gobierno mexicano, donde tomó prisionero al general mexicano Mariano Arista con su propia mano; y en dos ocasiones a bordo de la Belle-Poule, la primera en 1840, con la misión de repatriar los restos de Napoléon Bonaparte de la isla de Santa Elena, y la segunda, en 1842, de nuevo con destino al Brasil, para pedir la mano de su futura esposa.

Matrimonio 
Se casó el 1 de mayo de 1843 en Río de Janeiro, con Francisca de Braganza y Austria, princesa imperial del Brasil, hija de Pedro I de Brasil y IV de Portugal y de María Leopoldina de Habsburgo-Lorena, archiduquesa de Austria, y hermana del emperador Pedro II de Brasil. 
Juntos tuvieron un hijo, Pedro de Orleans, duque de Penthièvre (1845-1919), quien también fue un destacado marinero de guerra. Entró en la Academia Naval de los Estados Unidos el 15 de octubre de 1861. Recibió un nombramiento honorario como un alférez activo en la Marina de Estados Unidos el 28 de mayo de 1863 y sirvió en la fragata USS John Adams. Se le concedió una licencia de la marina a partir del 1 de enero de 1864 y renunció definitivamente el 30 de mayo de 1864 y regresó a Francia en junio de ese año. No hay datos ciertos sobre si alguna vez contrajo matrimonio, sin embargo, los pocos registros sobre Pedro sugieren que vivió hasta pasados los 70 años y murió en París. 
La pareja también tuvo una hija, Francisca de Orleans (1844-1925) que se casó con su primo Roberto de Orleans, duque de Chartres en 1863 y tuvo cinco hijos. Es debido a esta unión que Francisco es un antepasado de los actuales Orleans, pretendientes al trono francés, cuyo jefe de familia es el príncipe Enrique, conde de París, duque de Francia.

En 1844 dirigió las operaciones navales en la costa de Marruecos, bombardeando Tánger y ocupando Mogador, acción por la que fue recompensado con el grado de vicealmirante. Al año siguiente obtuvo gran popularidad al publicar en la Revue des deux mondes un artículo sobre las deficiencias de la Marina francesa que en particular atrajo considerable atención por su hostilidad hacia el ministerio Guizot, así como por una notable animadversión hacia el Reino Unido.

La Revolución de 1848 sin embargo, le obligó a exiliarse junto a los otros príncipes Orleans. Se apresuró a salir de Argelia, donde vivió luego de prestar servicio, y se refugió en Claremont, en Surrey, Inglaterra, con el resto de su familia. En 1851, anunció su candidatura para las elecciones presidenciales francesas, que se celebrarán en 1852, con la esperanza de poder allanar así el camino para una eventual restauración. Este intento de convertirse en un segundo "príncipe-presidente" fue malograda el 2 de diciembre de 1851, por el golpe en el cual el primer príncipe-presidente, Luis Napoléon Bonaparte, efectuaba su ascensión al trono. En 1861, tras el estallido de la Guerra Civil estadounidense, se dirigió a Washington, y se puso, junto con su hijo y dos de sus sobrinos, a disposición del Gobierno de los Estados Unidos.

No regresa a su país hasta la caída del Segundo Imperio Francés en 1870, cuando ingresó brevemente en Francia solo para ser rápidamente expulsado por el gobierno de la defensa nacional. Volviendo más tarde de incógnito, se unió al ejército del general Louis d'Aurelle de Paladines, bajo el nombre simulado de "Coronel Lutherod", luchó valientemente frente de Orleans, y posteriormente reveló su identidad y solicitó formalmente permiso para servir. Gambetta, sin embargo, lo arrestó y lo envió de regreso a Inglaterra.

Últimos años 
Fue elegido a la Asamblea Nacional en febrero de 1871, en representación del departamento de Haute-Marne. Debido a un acuerdo con Thiers, no ocupó su banca hasta que este último fuera electo presidente provisional de la República. Su sordera le impidió hacer alguna contribución en la Asamblea, y renunció a su escaño en 1876. En 1886, las disposiciones de la ley contra los pretendientes al trono lo privó de su rango de vicealmirante, pero él siguió viviendo en Francia, y murió en París en junio de 1900, dos años después que su esposa.

Obras 
El príncipe de Joinville fue el autor de varios ensayos y panfletos sobre asuntos navales y otras incumbencias de interés público, que originalmente fueron publicados, en su mayor parte sin firmar o bien bajo un seudónimo, y reeditados con posterioridad, con su propio nombre, después de la caída del Imperio. Incluyen Essais sur la marine française ("Ensayos sobre la marina francesa"; 1853); Études sur la marine ("Estudios sobre la marina"; 1859 y 1870); Guerre d'Amérique, campagne du Potomac ("Guerra de América, campaña del Potomac"; 1862 y 1872); Encore un mot sur Sadowa ("De nuevo, una palabra sobre Sadowa"; Bruselas, 1868); y Vieux souvenirs ("Viejos recuerdos"; 1894). Joinville también tuvo cierta reputación como pintor. Él estuvo presente en la revolución de julio de 1830 en la que Carlos X fue substituido como rey francés por el orleanista Luis-Felipe. En algunos retratos de la historia nacional francesa representó varios grandes acontecimientos en la vida de la monarquía borbónica. Cuando las tropas del rey se dirigían a la Plaza de la Concordia, los representaba disparando contra la multitud. Cuando la muchedumbre invadió el Palacio Real pintó a Carlos X, con Luis Felipe su usurpador de pie detrás de él, y el rey saludando con la mano a la multitud que se encontraba a sus pies. En una escena famosa, dibujó a una mujer por sobre algunos hombres que le pasaban la Tricolor mientras marchaban el 31 de julio de 1830. La imagen de Delacroix contrastó fuertemente con el motivo "realista" de las pinturas de Joinville. Pero Joinville seguía siendo un patriota y sin contradicciones capturó la entrega del cuerpo de Napoleón al volver de Santa Helena. En total Joinville pintó 35 acuarelas.

Ancestros

Enlaces externos 

 Memorias del Príncipe de Joinville, traducida al Inglés por Lady Mary Loyd, para el Proyecto Gutenberg

Bibliografía y Referencias 

Príncipes de Orleans
Monarquía de Julio
Personas del Segundo Imperio Francés
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Personas de la guerra de Secesión
Marinos de Francia
Políticos de la Tercera República Francesa
Políticos de Francia del siglo XIX
Príncipes de sangre
Nacidos en Neuilly-sur-Seine
Fallecidos en París